Giuseppe Modesti – basso italiano
 Publio Francesco Modesti – letterato italiano
 Renzo Modesti – poeta e critico d'arte italiano